D&D ist die Abkürzung für:

 Digital & Distribution, Abteilung in Medienunternehmen
 Drag and Drop, Methode zur Bedienung von Computern
 Dungeons & Dragons, Pen-&-Paper-Rollenspiel
 D & D Eisenbahngesellschaft mbH, eine Eisenbahngesellschaft aus Hagenow-Land

DD